A22, A-22 ou A.22 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 A22, un char de combat britannique.

Médecine 
 la maladie du charbon (infection à Bacillus anthracis) d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Arrows A22, une Formule 1.

Transports 
Aéronautique 
 Aero A.22, un avion de transport commercial tchèque ;
 Aeroprakt A-22, un ULM multi-axes ukrainien ;
 Fiat A.22, un moteur d’avion italien.

Autoroutes
  Autoroute allemande A22 reliant Westerstede à Stade ;
  Autoroute autrichienne A22 reliant Vienne à Stockerau ;
  Autoroute chypriote A22 futur contournement de Nicosie ;
  Autoroute espagnole A-22 reliant Huesca à Lérida ;
  Autoroute française A22 reliant Lille à Gand ;
  Autoroute italienne A22 reliant le col du Brenner à Modène ;
  Autoroute kazakh A22 reliant Karabutak à Kostanaï ;
  Autoroute néerlandaise A22 reliant Velsen à Beverwijk ;
  Autoroute portugaise A22 reliant Bensafrim à Vila Real de Santo António ;
  Autoroute suisse A22 reliant Augst à Sissach.

Routes
  Route britannique A22 reliant Purley à Eastbourne ;
  Route nord-irlandaise A22 reliant Dundonald à Downpatrick.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres